

Cinema 
La salamandra (La salamandre) – film del 1971 diretto da Alain Tanner
La salamandra (The Salamander) – film del 1981 diretto da Peter Zinner

Letteratura 
La salamandra (The Salamander) – romanzo di Morris West del 1973